Giuseppe Verdi (1813–1901) – włoski kompozytor romantyczny
 (3975) Verdi – planetoida z pasa głównego asteroid
 Verdi – włoskie nazwisko

Inne osoby noszące nazwisko Verdi 
 Frank Verdi (1926–2010) – amerykański baseballista
 Luigi Verdi (ur. 1958) – włoski kompozytor i dyrygent
 Robert Verdi (ur. 1968) – amerykańska osobowość telewizyjna
 Simone Verdi (ur. 1992) – włoski piłkarz

Toponimy 
 Verdi – jednostka osadnicza w USA, w Kalifornii, w hrabstwie Sierra
 Verdi – obszar niemunicypalny w USA, w Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Verdi – jednostka osadnicza w USA, w Nevadzie, w hrabstwie Washoe
 Verdi Township – township w USA, Minnesocie, w hrabstwie Lincoln

Zobacz też 
 
 Szablon:Opery Giuseppe Verdiego